Jesús Dionisio Navarro Vázquez (12 de octubre de 1956), conocido como Chucho Navarro Jr., es un cantante mexicano de bolero. Es uno de los vocalistas principales de la generación Los Panchos en el siglo XXI.

Participación
Durante los últimos quince años del trío, “Chucho Jr.” lo acompañó haciendo la segunda voz y armonía, ya que aparte del gusto por la música romántica, también heredó la misma tesitura de voz de su padre. Viajó con él, cantando en los más importantes escenarios del mundo y cambiando de hemisferio en giras donde los eventos del verano permanecen todo el año (por ejemplo estar en giras por España e Islas Canarias en tiempo de verano y cuando llegaba el invierno ir a trabajar al sur donde es verano, en Argentina o Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil etc.)

Años posteriores se dedicó a la preservación del legado del trío musical. Entre sus interpretaciones están “Rayito de luna”,“Sin un amor”, “Una copa más”,“Perdida”, “Jamás, jamás, jamás”, “Lo dudo”, “Sin remedio”, “Una voz”, “Te espero”, “Dulce, dulce, dulce” también otros éxitos como “Sin ti”, “Contigo”, “Un siglo de ausencia”, “Triunfamos”, “No ,no y no”, “Nosotros”, “Poquita fe”,”Caminemos” y “Me voy pal pueblo”.

Homenajes
Chucho Navarro Jr. participó en la realización de homenajes en Puerto Rico a compositores como Los cien años del “Jibarito” Rafael Hernández, a Pedro Flores y a los mismos “ Panchos”, que juntaran las primeras voces del pasado como Jhonny Albino, Julito Rodríguez, Enrique Cáceres también al mismo Don Alfredo Gil que aunque semi-retirado , pero muy emocionado, todos juntos con los Panchos del año 1986 como, el Sr. Don Chucho Navarro fundador y Chucho Jr. rindiendo gran Homenaje en el Auditorio “Bellas Artes” en San Juan de Puerto Rico, llenado en su totalidad y quedando mucha gente afuera del evento (sin olvidar al finado Ovidio Hernández ni a la primera voz de la Época de Oro Hernando Avilés).

Discografía
Cuenta con un disco de 24 grandes éxitos recopilación (CBS discos, ahora Sony Music) exclusiva que fuese el reentré al mercado español en los finales de los 80s’ y principios de los 90s´, como también los  2 últimos discos ya mencionados con anterioridad, grabados a finales del año 1990 en Madrid, como el disco grabado en el año 1982 con la cantante argentina “Maria Martha Serra Lima junto con Los Panchos” que obtuviera “disco de Platino” en esa tierra y muchas giras consiguientes por el Sur, como Chile (Viña del Mar) Paraguay, Uruguay , Brasil y toda Argentina, (Córdoba, Mendoza, Bs. Aires, Jujuy, Salta, la Pampa etc.) también giras con la Sra. Serra Lima a Estados Unidos como el “Carnegui Hall” de Nueva York o el “Dade Country Auditórium”, “Los Violines”  en Miami. Estuvn en Japón en el año 1988 se hizo un reentré recordando los grandes éxitos de canciones de Chucho Navarro como “Se llama Fujiyama” que es como un himno para los Nipones, “La Geisha”, “Rumba Japonesa”, “Sake con Tequila”, Olimpiada en Japón, etc. Haciendo giras desde Tokio, Osaka  Nagoya, Fukuoka, Fuji , entre otros.

Véase también 
Los Panchos
Chucho Navarro
 Trío romántico

Notas y referencias

Enlaces externos 
 http://lospanchoschuchonavarro.blogspot.mx/

México
Puerto Rico
Trío romántico
Premio Ondas